Município de Amanda pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Amanda (condado de Allen, Ohio), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Amanda (condado de Fairfield, Ohio), um município localizado no condado de Fairfield.
 Município de Amanda (condado de Hancock, Ohio), um município localizado no condado de Hancock.